El Masters de Miami 2010, també conegut com a Sony Ericsson Open 2010 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i als WTA Premier Tournaments en categoria femenina. La 26a edició del torneig es va disputar entre el 22 de març i 4 d'abril de 2010 en el Tennis Center at Crandon Park de Key Biscayne, Florida, Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení  

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010